Escu se poate referi la:
 satul Escu din comuna Recea-Cristur, județul Cluj
 ...escu, piesă de teatru de Tudor Mușatescu
 ...escu (film), film din 1990, bazat pe această piesă de teatru
 ...escu (teatru TV), ecranizare TV din 1990 a aceleiași piese de teatru